Onderdistrict in Indonesië
 Karanganom (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karanganom (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karanganom (Kandeman), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Karanganom (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karanganom (Klaten Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karanganom (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Karanganom (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Karanganom (Pasrujambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Karang Anom (doorverwijspagina)